МФК «Зодиак»— российский мини-футбольный клуб из Белгорода. Основан в 2007 году. Играет в Первой лиге российского мини-футбола.

Клуб основан 2007 года под названием ФК «Зодиак». Первого успеха команда достигла уже в следующем сезоне, завоевав серебряные медали первенства Белгородского района и серебро кубка города Белгорода по мини-футболу. В 2009 году клуб был переименован в «Зодиак». Осенью 2010 года клуб участвовал в трех турнирах проводимых в Белгороде и Белгородской области. Команда на всех турнирах заняла третьи места. С 2011 года команда постепенно омолаживалась.

Летом 2012 года «Зодиак» участвовал в Кубке Белгорода по летнему мини-футболу, где заняла третье место. Осенью 2012 года клуб принимал участие в Первенстве и Кубке Белгорода, где занял соответственно первое и второе место. Первые свои медали белгородцы выиграли в сезоне 2013/2014.

В 2012 г. МФК «Зодиак» подал заявку на участие в Первой лиге Черноземья по мини-футболу. Результат — 15 очков среди семи команд и итоговое последнее место. В следующем сезоне «Зодиак» завоевал бронзу.

Достижения 
Первенство Черноземья.
  Бронза (1): 2013/14

Состав 

Мини-футбольные клубы России
Спортивные клубы Белгорода